Бир-Могрейн (, ) — город в северной части Мавритании, в области Тирис-Земмур.

Описание 
Расположен в 400 км к северо-востоку от городов Фдерик и Зуэрат и примерно в 50 км к востоку от границы с Западной Сахарой, на высоте 366 м над уровнем моря. Данный город, по сути, является военным форпостом Мавритании на границе с непризнанной САДР. Здесь практически нет достопримечательностей, интересных путешественникам. Население по данным на 2000 год составляет 2761 человек (1569 мужчин и 1192 женщины).

Климат

Примечания

Ссылки 
 Бир-Могрейн  

Города Мавритании